Spolehlivost je vlastnost spočívající v tom, že se a základě testu, zkušenosti či doporučení můžeme na někoho nebo na něco spolehnout například z hlediska správnosti, funkčnosti, bezpečnosti, věrnosti atd. 

 Lidská spolehlivost – vlastnost člověka (kredit)
 spolehlivost fyzické osoby (letectví), spolehlivost definovaná v ČR zákonem o civilním letectví a předpisem EU, zahrnující bezúhonnost a důvěryhodnost
 spolehlivost fyzické osoby (zákon o zbraních a střelivu), spolehlivost definovan8 v ČR zákonem o zbraních a střelivu, zahrnující jistou míru trestní a přestupkové bezúhonnosti absenci abúzu návykových látek
 bezpečnostní spolehlivost podle zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní spolehlivosti
 spolehlivost (zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů), spolehlivost podle zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, která se ověřuje u prověřovaných osob zkouškou spolehlivosti, tj. navozením situace, kterou má testovaná osoba řešit (provokací)
 spolehlivost (zákon o pohonných hmotách), zahrnující bezúhonnost v majetkové, hospodářské, daňové a celní oblasti
 spolehlivost (zákon o spotřebních daních), požadavek na osobu zodpovědnou za skladování surového tabáku, zahrnující bezúhonnost v majetkové, hospodářské, daňové, celní a účetní oblasti
 spolehlivost (zákon o značení lihu), zahrnující bezúhonnost v majetkové, hospodářské, daňové, celní a potravinářsko-zdravotní oblasti
 spolehlivost (zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek), spočívající v tom, že dotyčný nebyl spojen s organizacemi spojenými s komunistickým režimem (komunistické strany, vysoké školy, bezpečnostní složky, zpravodajské služby)
 spolehlivost (zákon o obecní policii), spočívající v jistém rozsahu přestupkové bezúhonnosti a v tom, že dotyčný není spojen s hnutími, která směřují k potlačováni svobod a práv nebo hlásají zášť
 spolehlivost k obsluze stavebních strojů podle vyhlášky 77/1965 Sb.
 spolehlivost (zákon o silniční dopravě), spolehlivost řidiče vozidla provozující dopravu pro cizí potřeby podle zákona o silniční dopravě
 spolehlivost k řízení drážního vozidla podle zákona o dráhách
 atd. dle dalších zákonů
 Intervalový odhad spolehlivosti – koeficient spolehlivosti, konfidenční interval
 Reliabilita – statistická spolehlivost (např. psychometrika)
 Spolehlivost dat – věrohodnost zdroje informací (např. historického) či software, dále spolehlivost přenosu (spolehlivost (počítačové sítě), šifrování) a uchovávání dat pomocí redundance
 Teorie spolehlivosti – spolehlivost systémů (např. test spolehlivosti aut, spolehlivost antikoncepce), jejich životnost, včetně teorie o stárnutí organismů (poruchovostí)

může také souviset s pojmy jako je:
 Politická nespolehlivost – neloajálnost
 Pseudověda – nespolehlivost tvrzení

Externí odkazy